Viimsi (gemeente), gemeente in Estland, provincie Harjumaa
 Viimsi (plaats), hoofdplaats van de Estlandse gemeente Viimsi